Plaza Miserere – plac w Buenos Aires
 Plaza Miserere – stacja metra w Buenos Aires